Gronau (Westfalen) – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Gronau (Leine) – città della Bassa Sassonia
 Gronau – quartiere della città di Bonn
 Georg Gronau – storico dell'arte tedesco (1868-1937)